Organització Revolucionària Interior Macedònia – Moviment Nacional Búlgar (del seu nom en búlgar Българско Национално Движение, transliterat Balgarsko Natsionalno Dvizhenie), partit polític de Bulgària
 Bundesnachrichtendienst, servei d'intel·ligència del govern d'Alemanya
 Biblioteca Nacional Digital de Xile, plataforma digital de la Biblioteca Nacional de Xile
 Bank of North Dakota, banc públic amb seu a Bismarck (Dakota del Nord), als Estats Units
 Dia de no comprar res (del seu nom en anglès Buy Nothing Day), jornada de protesta internacional anual contra el consumisme
 BND també és el codi ISO 4217 del dòlar de Brunei, moneda oficial de Brunei
 bnd també és l'abreviatura de banda de música, un tipus de grup de música